Кубок мира по конькобежному спорту 2008/09 годов — серия спортивных соревнований по конькобежному спорту. Состоял из 9 этапов. Сезон начался с 7 ноября 2008 года с этапа в Берлине и закончился 8 марта 2009 года в Солт-Лейк-Сити.

Календарь 

Кубки мира по конькобежному спорту
2008 год в конькобежном спорте
2009 год в конькобежном спорте